Die neun Stadtteile von Darmstadt mit ihren zugehörigen statistischen Bezirken und den amtlichen Nummern (die Bezirke 100-540 werden als „Darmstadt-Innenstadt“, die Stadtteile 600-920 als „Darmstadt-Außenbezirke“ bezeichnet).

Diese Liste stellt eine amtssprachliche Unterteilung dar. Kursiv hervorgehoben sind daher die Stadtteil-Bezeichnungen, die auch im alltäglichen Sprachgebrauch ein Begriff sind.

Statistische Bezirke

Weblinks 
Stadtentwicklung und Stadtplanung der Stadt Darmstadt

Einzelnachweise 

!
Darmstadt
Darmstadt